En Pologne, Rzeczków peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Rzeczków, un village du powiat de Rawa,
 Rzeczków, un village du powiat de Skierniewice,
 Rzeczków, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Rzeczków, un village.